ГОП «Городское общество призора» (попечения) — приюты в Российской империи для нищих, калек и сирот, содержащихся на земские деньги  губернских Приказов общественного призрения.

 Гопники

См. также 
 Гопник (значения)
 GOP